Sambas, een kabupaten (bestuurlijke regio) in de Indonesische provincie West-Kalimantan.
 Sambas, de hoofdstad stad van de bovengenoemde regio.
 Sambas, een rivier op het Indonesische eiland Borneo.
 Sultanaat van Sambas, een historisch rijk in het noorden van Borneo.